Гамма — монофоническая лампово-полупроводниковая радиола со встроенной цветомузыкальной установкой производства Муромского завода радиоизмерительных приборов.

Технические данные 

Радиола питается от сети переменного тока напряжением 127 либо 220 В и частотой 50 Гц, и потребляет мощность не более 90 Вт.

Радиоприёмник радиолы работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ1 (3,95..7,4 МГц), КВ2 (9,36..12,1 МГц) и УКВ.

Чувствительность радиолы в диапазонах ДВ, СВ, КВ составляет 50..150 мкВ (радиола не содержит магнитной антенны, и потому её чувствительность в диапазонах ДВ и СВ выражена в мкВ, а не в мВ/м). Чувствительность радиолы в диапазоне УКВ составляет 2..20 мкВ.

Электропроигрывающее устройство имеет три скорости: 33 1/3, 45 и 78 об/мин.

Выходная мощность радиолы составляет 1,5 Вт.

Цветомузыкальная установка радиолы трёхполосная, частоты настройки селективных фильтров составляют: 150 Гц для красного цвета, 800 для зелёного, 3000 для синего.

Архитектура 

Радиола состоит из следующих блоков: питания, УКВ, ПЧ, ЭПУ, УНЧ, цветового сопровождения. Также она содержит детали, расположенные вне блоков.

Схема радиоприёмных узлов радиолы соответствует схеме унифицированного радиоприёмника второго класса.

Блоки питания и цветового сопровождения выполнены на полупроводниковых приборах, блоки УКВ, ПЧ, УНЧ — на лампах.

Блок питания 

Блок питания обеспечивает узлы радиолы следующими напряжениями: постоянными +280 В — для питания анодных цепей ламповых узлов, −15 В для транзисторов цветомузыкальной установки (выбор отрицательного напряжения обусловлен использованием транзисторов структуры p-n-p), переменными 127 В для работы электродвигателя ЭПУ (этот выход гальванически связан с сетью), 6,3 В для питания накала ламп, и не указанным на схеме (предположительно, 12 В) переменным напряжением для питания ламп цветомузыкальной установки.

Напряжение +280 В выпрямляется селеновым выпрямителем АВС-80-260 (на схеме ошибочно обозначен как АВС 80 × 260), который при реставрации рекомендуется заменять мостом типа КЦ402А. Напряжение −15 В выпрямляется мостом, составленным из дискретных диодов Д202.

Также в блоке питания имеется делитель на резисторах, позволяющий снабжать отдельные цепи ламповых узлов напряжениями, меньшими, чем 280 В.

Блок УКВ 

В качестве блока УКВ используется унифицированный блок типа УКВ-ИП-2. Он выполнен на лампе 6Н3П.

Блок ПЧ 

Несмотря на название, этот блок содержит не только усилители промежуточной частоты и детекторы АМ и ЧМ, но и преобразователь частоты АМ диапазонов.

Блок содержит лампы: 6И1П — преобразователь частоты АМ диапазонов, две 6К4П — усилители промежуточной частоты, соответственно, АМ (465 кГц) и ЧМ (6,5 МГц), 6Х2П (детектор).

Блок ЭПУ 

Блок ЭПУ содержит выключатель, асинхронный однофазный электродвигатель переменного тока, пьезоэлектрический звукосниматель, механические узлы.

Блок УНЧ 

Блок УНЧ (усилитель низкой частоты, по современной терминологии — УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты) выполнен на лампах 6Н2П (усилитель напряжения) и 6П14П (усилитель мощности).

Усилитель мощности однотактный, с трансформаторным выходом.

Блок ЦС 

Блок усилителя цветового сопровождения (ЦС) содержит LC-фильтры, выделяющие сигналы низких, средних и высоких частот, и три одинаковых канала, каждый из которых состоит из детектора на диоде Д11, двухкаскадного усилителя постоянного тока на германиевых транзисторах П40 и П40 А, и магнитного усилителя, управляющего яркостью ламп соответствующего цвета.

Детали, расположенные вне блоков 

Вне блоков расположены: плавкая вставка, двухполюсный выключатель сети, электронно-световой индикатор настройки («магический глаз») типа 6Е1П, три лампы подсветки шкалы, питающиеся от цепей накала, регуляторы громкости, тембра НЧ и ВЧ, яркости, лампы цветомузыкальной установки (по две на канал), динамические головки (4ГД-28 и две 1ГД-2), конденсатор кроссовера, разъёмы для подключения сетевого шнура и магнитофона.

Лампы цветомузыкальной установки расположены так, что они подсвечивают прозрачную решётку акустической системы.

Преимущества 

Благодаря применению цветных фильтров, в цветомузыкальную установку радиолы можно устанавливать неокрашенные лампы;

Акустическая система открытого типа обеспечивает качественный звук при высоком кпд;

Наличие индикатора настройки;

Наличие в звуке приятных для слуха чётных гармоник.

Недостатки 

Сигнал для работы цветомузыкальной установки снимается с выхода УМЗЧ, где он уже «пропущен» через регуляторы громкости и тембра. Это вызывает некоторую зависимость цветового тона на экране от положения регулятора тембра, а также необходимость дополнительной регулировки яркости после каждой регулировки громкости.

Цветомузыкальная установка радиолы не содержит канала фона и раздельных регуляторов яркости по каналам;

Отсутствие магнитной антенны;

Высокая потребляемая мощность.

Техника безопасности 

При эксплуатации, реставрации и ремонте радиолы следует соблюдать меры предосторожности, обычные для ламповых радиол. В частности, следует помнить, что электролитические конденсаторы в блоке питания остаются заряженными и после отключения от сети, а цепь питания электродвигателя ЭПУ имеет гальваническую связь с сетью.

Аналогично любым цветомузыкальным устройствам, воспрещается эксплуатация радиолы с включённой цветомузыкальной установкой лицами с фотосенситивной эпилепсией, а также в присутствии таких лиц.

См. также 
 Акация (радиола)
 Бирюза (радиола)
 Самоцвет (радиола)

Литература 
 Е. Познер. Радиола «Гамма». Радио, #2, 1966, с.40 — 43, последняя страница обложки.

Ссылки 
 Радиолы «Гамма» и «Гамма-В» на сайте «Отечественная радиотехника XX века» 

Радиолы СССР
Советские цветомузыкальные установки